Музан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Музан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн